Der Tel Aviv Challenger 1999 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Oktober 1999 in Tel Aviv-Jaffa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Aviv/320/1999/results Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1999
Tennisturnier in Tel Aviv-Jaffa